Voices in the Wind steht für:

 Voices in the Wind (Album), Album von Suzy Bogguss (1992)

 Voices in the Wind (Film), Film von Nobuhiro Suwa (2020)